Barbara Matićová (* 3. prosince 1994 Split) je chorvatská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začala v 7 letech ve Splitu v klubu Pujanke. Jejím osobním trenérem je Vladimir Preradović. V chorvatské seniorské reprezentaci se pohybuje od svých 16 let. Od roku 2015 ji trápilo levé koleno, kvůli kterému se v olympijském roce 2016 propadala světovým žebříčkem středních vah do nižších pater. Body z turnajů jí nakonec stačily na zisk evropské kontinentální kvóty pro účast na olympijských hrách v Riu, ale své vystoupení v Riu ukončila hned v prvním kole.

Vítězství 
 2014 - 1x světový pohár (Tbilisi)
 2015 - 1x světový pohár (Čching-tao)
 2016 - 1x světový pohár (Záhřeb)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Chorvatsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Barbary Matićové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Barbary Matićové na judobase.org

Chorvatští judisté
Chorvatští olympionici
Narození v roce 1994
Narození 3. prosince
Žijící lidé
Ženy